Лос Пичонес има више значења:

 Лос Пичонес, Колонија Колорадо 1 (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Пичонес (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пичонес (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пичонес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пичонес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику